Роса Амариља има више значења:

 Роса Амариља (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса Амариља (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса Амариља (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику